Егорово — название населённых пунктов в России:

 Егорово — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Егорово — деревня в Павинском районе Костромской области.
Егорово — посёлок в Ленинском районе Крыма.
 Егорово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Егорово — посёлок в Люберецком районе Московской области.
 Егорово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Егорово — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Егорово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Егорово — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Егорово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Егорово — деревня в Кривошеинском районе Томской области.
Егорово — до 1998 г. название деревни Кузьва в Кудымкарском районе Пермского края.

См. также